Mircea Ștefan Jipescu (ur. 20 kwietnia 2005 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci i zawodach FIS Youth Cup. Brał też udział w Turnieju Czterech Skoczni dzieci, jednak ani razu nie stanął na podium tych zawodów. We wrześniu 2017 w Râșnovie zadebiutował w Pucharze Karpat, zajmując 34. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miejscu w sierpniu 2019, plasując się na 15. lokacie.

W październiku 2020 w Râșnovie zadebiutował w FIS Cupie, w słabo obsadzonych zawodach (w obu wystąpiło niespełna 30 zawodników), dwukrotnie plasując się w drugiej dziesiątce (19. i 16. lokata) i zdobywając swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W marcu 2022 w Zakopanem na mistrzostwach świata juniorów uplasował się na 48. lokacie w rywalizacji indywidualnej, był także 11. w konkursie drużynowym i 12. w zmaganiach drużyn mieszanych. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił również na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 37., a w konkursie drużynowym zajął z rumuńskim zespołem 9. pozycję.

Jipescu stawał na podium mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich – z klubem CSS Dinamo Râșnov zdobył złoty medal w rywalizacji drużynowej w 2019, srebrny zimą 2020 oraz brązowe w 2018 i latem 2020.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Jipescu na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Jipescu na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2005